Mr. Natural – album studyjny wydany przez grupę Bee Gees w roku 1974.

Lista utworów

Linki zewnętrzne 
 Album na Discogs

Albumy Bee Gees
Albumy muzyczne wydane w roku 1974
Albumy Polydor Records
Albumy PolyGram
Albumy RSO Records